Akdam ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Akdam (Alanya), Ortschaft im Landkreis Alanya der türkischen Provinz Antalya
 Akdam (Ceyhan), Ortschaft im Landkreis Ceyhan der türkischen Provinz Adana
 Akdam (Çine), Ortschaft im Landkreis Çine der türkischen Provinz Aydın
 Akdam (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Akdam (Sumbas), Ortschaft im Landkreis Sumbas der türkischen Provinz Osmaniye
 Akdam (Yüreğir), Ortschaft im Landkreis Yüreğir der türkischen Provinz Adana

und bezeichnet 
 ein altes arabisches Längenmaß, siehe Akdam (Einheit)